Austro-węgierskie pułki piechoty:
 88 Pułk Piechoty Austro-Węgier (1883–1918) – Böhmisches Infanterieregiment Nr. 88
Niemiecki pułk piechoty:
 88 Pułk Piechoty (2 Nassaudzki) – pułk piechoty niemieckiej okresu Cesarstwa Niemieckiego
Polskie pułki piechoty:
 88 Pułk Piechoty (LWP) – 1951–1955